Шойер (Scheuer) — фамилия.
 Шойер, Андреас (род. 1974) — немецкий политик.
  (Абрахам Шойер; 1913—1997) — игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги (1934) в составе клуба «Нью-Йорк Джайентс».
  — американский автор-исполнитель и драматург, лауреат премии «Драма Деск» за лучший спектакль одного актёра и премии Theatre World (2015).
  (род. 1952) — немецкий промышленный дизайнер, профессор Штутгартской государственной академии изобразительных искусств (1999—2018), член жюри премии iF concept award product (2006).
  (род. 1935) — немецкий юрист и спортивный функционер, президент Немецкой ассоциации гольфа (1994—2010).
  (1920—2005) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1965—1973, 1975—1993).
  (род. 1978) — немецкий футболист и тренер, тренер команды-финалиста (2019) женского чемпионата Германии «Фрайбург».
  (род. 1952) — австрийский автор комиксов, лауреат Премии Макса и Морица Фестиваля комиксов в Эрлангене лучшем художнику (1984).
  (род. 1952) — руководитель подразделения Центрального разведывательного управления по отслеживанию Усамы бен Ладена (1996—1999).
  (род. 1955) — немецкий католический священник, епископ Инсбрука (2003—2015) и Линца (с 2015).
 Шойер, Михель (1927—2015) — западногерманский гребец-байдарочник, чемпион летних Олимпийских игр в Мельбурне, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр.
  (род. 1951) — немецкий программист и писатель, номинант на Немецкую книжную премию (2009) и премию Лейпцигской книжной ярмарки (2015).
  (1882—1944) — немецкий политик, 2-й президент Ландесрата Саарской области (1928—1935).
  (1872—1957) — бельгийский иезуит, философ.
 Шойер, Сандра Ли (1949—1970) — одна из студентов, погибших во время расстрела акции протеста в Кентском университете (штат Огайо, США).
  (род. 1971) — немецкий футбольный вратарь, чемпион Германии (1989, 1990, 1994, 1997, 1999), обладатель кубков Германии (1998) и УЕФА (1996) в составе клуба «Бавария».
  (1926—2014) — американский киновед и критик.
  (1898—1984) — американская художница, чьи работы входят в частности в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
  (род. 1955) — немецкий политик, депутат Бундестага (1994—1998, 2002).
 Шойер-Ларсен, Тина (род. 1966) — датская профессиональная теннисистка, теннисный тренер и комментатор.